Saint Cono de Naso ( - ) est un Higoumène de rite oriental de Naso, en Sicile. 

L'Église catholique et les Églises orthodoxes célèbrent sa fête le 28 mars <ref>Latin Saints of the Orthodox Patriarchate of Rome</ref>.

 Notes et références 

 Liens externes 
 St. Conon, Catholic Online''.
 

Naissance en 1139
Décès en mars 1236
Religieux byzantin
Saint catholique et orthodoxe d'Italie
Saint catholique du XIIIe siècle
Saint catholique du XIVe siècle
Saint grec
Personnalité byzantine du XIIIe siècle
Personnalité byzantine du XIVe siècle
Saint de Sicile